Ефи́м А́йзикович (Алекса́ндрович) Камене́цкий (27 июля 1935, Новозыбков — 2 мая 2021, Санкт-Петербург) — советский, российский актёр театра и кино, театральный педагог. Народный артист России (2008).

Биография 
Родился 27 июля 1935 года в Новозыбкове Западной области в семье Айзика Моисеевича Каменецкого (1897—?) и Марии Абрамовны Ягудиной (1902—?). В начале Великой Отечественной войны был с родителями эвакуирован в Большой Вьяс (Пензенской области).

Окончил Пензенский государственный педагогический институт в 1958 году.

Театральная актёрская деятельность 
 1958—1960 — Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского.
 1960—1963 — Казанский ТЮЗ.
 В 1963 году — Северо-Осетинский республиканский театр русской драмы.
 1963—1968 — Казанский БДТ им. Качалова.
 1968—1969 — Рижский театр русской драмы.
 1969—1986 — Ленинградский театр им. Ленсовета.
 1986—1987 — Ленинградский областной Малый драматический театр.
 С 1987 года — актёр Театра имени В. Ф. Комиссаржевской.

Преподавал, выпустил несколько курсов студентов в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, работал как театральный педагог в Польше и Англии.

Смерть 

Скончался на 86-м году жизни 2 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Церемония прощания прошла 6 мая в Театре имени Комиссаржевской. Урна с прахом захоронена в колумбарии на Красненьком кладбище.

Звания 
 Заслуженный артист РСФСР (16 июня 1978);
 Народный артист Российской Федерации (11 апреля 2008).

Семья 
Жена — заслуженная артистка РСФСР Галина Никулина (1947—2020).

Фильмография 

 1969 — Проводы белых ночей (ТВ)  — Воробьев
 1973 — Укрощение строптивой (ТВ) — Баптиста
 1975 — Единственная — пассажир поезда
 1976 — Как зайка летал на воздушных шариках (ТВ)
 1976 — Майор музыки (ТВ)
 1977 — Беда — майор в колонии
 1977 — Строгая мужская жизнь
 1977 — Первые радости — Матвей Никитич, эпизод
 1977 — Объяснение в любви — чекист
 1979 — Бабушкин внук — Константин Николаевич, отец «Алёшки»
 1979 — След на земле
 1980 — Жизнь и приключения четырёх друзей (ТВ) — Сергей Ефимович
 1981 — «20 декабря»
 1981 — Деревенская история — Эдуард Иванович Таранкин
 1981 — Путешествие в Кавказские горы
 1981 — Жизнь и приключения четырёх друзей 2 (ТВ) — Полярник
 1981 — Мегрэ и человек на скамейке — Фред клоун
 1983 — Оловянные кольца — доктор Лечиболь
 1983 — Семь крестиков в записной книжке — Оливье Лёкёр
 1984 — Пусть цветёт иван-чай (ТВ)
 1987 — Алкмена и Амфитрион (ТВ) — Созий
 1990 — «Антигона» (ЛенТВ) — Креон
 1992 — Томас Бекет (ТВ) — Джильберт Фолиот
 1993 — Ты у меня одна — сослуживец Тимошина
 1993 — Жизнь и приключения четырёх друзей 3 (ТВ) — Полярник
 1994 — Жизнь и приключения четырёх друзей 4 (ТВ) — полярник
 1999 — В зеркале Венеры (сериал) — директор НИИ
 1999 — Разведенные мосты — Михаил Борисович
 2002 — У нас все дома (сериал) — Александр Иванович, клиент
 2006 — Столыпин… Невыученные уроки (сериал)
 2006 — Катерина (сериал) — свидетель по делу Андрея Харламова
 2006 — Свой-чужой (сериал) — шахматист
 2006 — Старые дела — дядя Федя
 2009 — Питерские каникулы (ТВ) — Семён Николаевич
 2009 — Литейный 4 (сериал) — директор НИИ (серия 16-я «Кража»)
 2011 — Пётр Первый. Завещание (мини-сериал) — Андрей Нартов
 2011 — Счастливчик Пашка (сериал) — Симачёв
 2011 — Улицы разбитых фонарей 11 (сериал) — Сергей Васильевич, отец Ксении (серия 1 и 2-я «Осколки империй»)
 2012 — Личные обстоятельства (мини-сериал) — Степаныч
 2015 — Семейный альбом (сериал) — Роберт Григорьевич Попандопуло
 2017 — Игра в фантазию (документальный фильм) — играет самого себя
 2018 — Петербург. Любовь. До востребования — Николай
 2018 — Смертельный номер (сериал) — Зильбер
 2019 — Счастье в конверте — дед Василий

Озвучивание 
 1987 — Заколдованный доллар
 1997 — Звёздный десант — Маршалл Белл
 2000 — 6-й день — Кен Поуг
 Записал множество аудиокниг. На студии звукозаписи полностью прочёл роман «Война и мир», став единственным исполнителем всех «ролей», в том числе слов автора.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской
 Кинопоиск. Ефим Каменецкий

Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Актёры и актрисы Пензенского драматического театра им. Луначарского
Персоналии:Казанский русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова
Персоналии:Рижский русский театр имени Михаила Чехова
Персоналии:Театр им. Ленсовета
Персоналии:Театр им. В. Ф. Комиссаржевской
Умершие от остановки сердца
Похороненные на Красненьком кладбище